Финал Кубка Италии по футболу 2004 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 2003/2004. Матч состоял из двух матчей между «Лацио» и «Ювентусом». Первый матч был сыгран в Риме 17 марта 2004 года, а ответный — 12 мая. «Лацио» выиграл трофей с общим результатом 4:2. Это была первая встреча этих двух клубов в финале. «Ювентус» играл в финале в 13-й раз, а «Лацио» — в 5-й раз.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2004
Матчи ФК «Лацио»
Матчи ФК «Ювентус»
Футбол в Италии в 2004 году
События 17 марта
События 12 мая
Март 2005 года
Май 2005 года
Футбольные соревнования в Риме
Футбольные соревнования в Турине